Erbach névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
Erbach (Alb-Dunai járás), település Németországban, Baden-Württenbergben
Erbach (Hessen), település Németországban, Hessenben
Erbach (Hunsrück), település Németországban, Rajna-vidék-Pfalzban

Személyek
Karolina Ernestina erbach–schönbergi grófnő